Beverly kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Beverly (Kansas)
 Beverly (Massachusetts)
 Beverly (New Jersey)
 Beverly (Ohio)
 Beverly (West Virginia)

Zie ook 
 Beverley (doorverwijspagina)